Кубок Эстонии по футболу — футбольный турнир на выбывание в Эстонии. Победитель турнира получает право играть во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, если этот клуб уже не завоевал право участвовать в еврокубках. В противном случае страну во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА будет представлять команда занявшая четвёртое место в чемпионате Эстонии.

С 2012 года носит название «Кубок Эвальда Типнера», в честь одного из сильнейших футболистов Эстонии довоенных лет, 8-кратного чемпиона страны и рекордсмена того периода по числу матчей за сборную.

Победители турнира 

* Как «Левадия» Маарду 
** Как «Левадия» Таллин

Титулы

Примечания

Ссылки 
 Кубок на сайте jalgpall.ee

Эстония
Футбольные соревнования в Эстонии